Apophis kan syfta på.

 Apophis – en farao av egyptens femtonde dynasti från det icke-egyptiska folket Hyksos, se Apopi I (Egyptens härskare)
 Apophis – en drake/ormgestalt i det antika Egyptens religion, se Apep
 99942 Apophis – en asteroid
 Apophis – en figur i science fiction-serien Stargate SG-1, se Systemherrarna